Miejscowości w USA:
 Finlayson – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
Gminy w USA:
 Finlayson (ang. Finlayson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine